Kettering, Northamptonshire, Anglaterra
 Kettering (districte)
 Kettering (Austràlia), Tasmània
 Kettering Bug
 Charles Kettering
 Estats Units:
 Kettering (Maryland)
 Kettering (Ohio)